Uummannaartik bezeichnet:
 Uummannaartik (Insel, Alilaat) (auch Atilaat Saarsiat, Vahl Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uummannaartik (Insel, Kangersigajik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uummannaartik (Insel, Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland